Nicholson kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nicholson (sjö),

USA 

 Nicholson (ort i USA, Georgia), Jackson County, 
 Nicholson (ort i USA, Mississippi), Pearl River County, 
 Nicholson (ort i USA, Pennsylvania), Wyoming County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar